Валадье () — фамилия. Известные носители:

 Валадье, Джузеппе (1762—1839) — итальянский архитектор, градостроитель, теоретик архитектуры.
 Валадье, Луиджи (1726—1785) — итальянский скульптор, литейщик и ювелир.